That Day, on the Beach (cinese: 海灘的一天; pinyin: Hai tan de yi tian) è un film taiwanese del 1983 diretto da Edward Yang, alle prese con il suo primo lungometraggio. Il film, considerato da molti come il primo della Nouvelle Vague taiwanese, è un discorso sul tempo, sul ricordo e sull'incisione che questi segnano nel cambiamento dell'uomo all'interno della società in divenire.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici